Bonney Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bonney Hill (Massachusetts)
 Bonney Hill (New York)